En chimie, la volatilité est la mesure de la capacité d'une substance à se vaporiser,
 En finance, la volatilité est une mesure de l'ampleur des variations du cours d'un actif financier.
 En informatique, la volatilité est le fait de perdre les informations lors de l'arrêt de l'alimentation en électricité de la machine.

Articles connexes